Правдинское водохранилище — водохранилище в Первомайском районе Алтайского края, образованное плотиной на реке Чесноковка. Площадь поверхности — 3,4 км².

Находится в 30 км к северо-западу от центра Барнаула вблизи посёлка Правда, от которого и получило своё название.

Правдинское водохранилище является популярным местом для рыбалки (рыбалка бесплатная), там проводятся краевые соревнования по спортивной рыбной ловле. Кроме того, на Правдинском водохранилище проводятся соревнования по парусному спорту.

Примечания 

Водохранилища Алтайского края
Первомайский район Алтайского края